Титул захищали  Габріела Дабровскі та Мате Павич. Вони програли в чвертьфіналі, а виграла турнір чесько-американська пара Барбора Крейчикова та Ражів Рам.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання на джерела
 Main Draw

2019 у тенісі
Тур WTA 2019
2019 в австралійському спорті